Sonora kan avse:

 Sonora (skivbolag) – skivbolag i Sverige
 Sonora (djur) – ett släkte av ormar

Geografi

 Sonoraöknen – öken i USA och Mexiko

Brasilien 

 Sonora (kommun), Mato Grosso do Sul,

Mexiko 

 Sonora, Veracruz, Comapa, 
 Sonora (delstat), 
 Sonora, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 Sonora, Amatán, 
 Sonora, Amatenango de la Frontera, 
 Sonora, Motozintla, 
 Sonora, Unión Juárez,

USA 

 Sonora, Kentucky, ort, Hardin County, 
 Sonora, Kalifornien, countyhuvudort, Tuolumne County, 
 Sonora, Texas, countyhuvudort, Sutton County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar